De witte heks (boek), een fantasyboek van de Britse schrijfster Tanith Lee.
Jadis (Narnia), een personage uit De Kronieken van Narnia met de bijnaam de Witte Heks.